Swahili har flere betydninger:
 Swahili (sprog) – et bantusprog
 Swahili (folk) – et folk og en kultur på kysten af Østafrika